Genée ist der Familienname folgender Personen:

 Adeline Genée (1878–1970), dänische Balletttänzerin
 Friedrich Genée (1796–1856), deutscher Sänger (Bass)
 Heidi Genée (1938–2005), deutsche Filmeditorin und Regisseurin
 Ottilie Genée (1834–1911), deutsche Theaterschauspielerin und Opernsängerin (Sopran)
 Richard Genée (1823–1895), österreichischer Librettist, Bühnenautor und Komponist
 Rudolph Genée (1824–1914), deutscher Schriftsteller, Theaterhistoriker und Rezitator

Siehe auch:
 Gene